Wooldridge ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Penn Wooldridge (1847–1930) US-amerikanischer Rechtsanwalt, Bankier und Politiker
 David Wooldridge (1927–1998), britischer Dirigent und Komponist
 Dean Everett Wooldridge (1913–2006), US-amerikanischer Physiker
 Doug Wooldridge (* 1985), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Ireen Wooldridge, bürgerlicher Name von Ireen Sheer (* 1949), deutsch-britische Schlagersängerin
 Jeffrey Wooldridge (* 1960), US-amerikanischer Ökonometriker und Hochschullehrer
 Michael Wooldridge (* 1966), britischer Informatiker
 Stephen Wooldridge (1977–2017), australischer Radrennfahrer